«Хрватски Драговоляц» () — хорватский футбольный клуб, выступающий в Первой лиге. Основан в 1975 году. Базируется в Новом Загребе (район Загреба современной застройки на правом берегу Савы), домашние матчи проводит на стадионе «Степан Спаич» ().

История 
История футбольного клуба «Хрватски Драговоляц» начинается в 1975 году, когда он был основан под названием ФК «Трнско» (). В 1976 году команда меняет название на ОФК «Нови Загреб» (). С 1990 года клуб называется ФК «Нови Загреб» (). Когда в 1991 году в Хорватии началась война за независимость, многие игроки записались добровольцами на фронт. В 1994 году клуб был воссоздан и переименован в Hrvatski Dragovoljac (хорватских добровольцев), в честь тех, кто воевал и тех, кто погиб на войне. Также в символике команды появился черный цвет, символизирующий траур. Инициаторами были Матия Циприч, Ивица Перкович и Степан Спаич. В сезоне-1996/97 клуб занимает в чемпионате Хорватии третье место и добивается права играть в Кубке Интертото. В этом европейском клубном турнире «Хрватски Драговоляц» выступал три года подряд.

21 августа 2004 года умер президент клуба Степан Спаич. В его честь в 2006 году был переименован домашний стадион ().

В сезоне 2019/2020 клуб занял первое место во Второй лиге, поэтому впервые с сезона 2013/2014 перешел в Первую лигу.

Название 
 ФК «Трнско» 1975—1976
 ОФК «Нови Загреб» 1976—1990
 ФК «Нови Загреб» 1990—1994
 «Хрватски Драговоляц» 1994—н.в.

Достижения 
 Бронзовый призер Чемпионата Хорватии: 1996/97

«Хрватски Драговоляц» в еврокубках

Текущий состав

Знаменитые игроки 

  Роберт Просинечки
  Блаж Слишкович
  Горан Юрич
  Борис Живкович
  Владимир Василь
  Марио Базина
  Марко Яньетович

Тренеры 
 1995—1997  Иво Шушак
 1996—1997  Бранко Тукак
 1997—1998  Илия Лончаревич
 1998—1999  Бранко Тукак
 2001—2002  Лука Боначич
 2002  Веран Симунич
 2006—2007  Гордан Циприч
 2007  Степан Чордаш
 2007—2008  Векослав Локица
 2008  Дамир Петравич
 2008—2009  Альберт Побор
 2009—2010  Дамир Мужек
 2010, 2010—2011, 2013—2014  Давор Младина
 2010  Иван Пудар
 2011  Дамир Бишкуп
 2011  Зденко Глумац
 2011  Динко Вулелия
 2011—2013  Крешимир Сунара
 2013  Крешимир Ганьто
 2014—2015  Рой Ференчина
 2015  Бесник Пренга
 2015  Изток Капушин
 2015  Кристиян Митречич
 2015  Ален Хорват
 2015—2016  Горан Гайзлер
 2016  Давор Младина
 2016  Райко Магич
 2016—2017  Крешимир Сунара
 2017  Изток Капушин
 2017—2018  Игор Памич
 2018  Стане Бевц
 2018  Борис Перкович
 2018—2019  Давор Младина
 2019  Крешимир Сунара
 2019  Деян Клафурич
 2019  Рой Ференчина
 2020—  Борис Перкович

Примечания

Ссылки 

 Сайт клуба 
 Профиль на сайте transfermarkt.co.uk 

1975 год в Хорватии
Футбольные клубы Загреба